Салис:

 Салис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Салис, Антанас (1902—1972) — литовский языковед, основатель экспериментальной фонетики в Литве.
 Салис, Феличе (1938—2021) — итальянский хоккеист на траве.